El nombre Wildenstein , puede hacer referencia a:

Lugares
 Wildenstein, comuna alsaciana (Alto Rin).
 Castillo de Wildenstein es una fortaleza en Alemania.
Sala Wildenstein, de miniaturas medievales del Museo Marmottan.

Literatura 
Catálogo de Wildenstein, catálogos razonados editados por la familia Wildenstein.

Personalidades
 Georges Wildenstein (1892-1963) marchante e historiador del arte francés, padre de Daniel Wildenstein.
 Daniel Wildenstein (1917-2001), marchante e historiador del arte francés, hijo de Georges Wildenstein.
 Alec Nathan Wildenstein (1940-2008), marchante e historiador del arte francés, hijo de Daniel Wildenstein.
 Jocelyn Wildenstein (1940-), socialite suiza, ex esposa de Alec Nathan Wildenstein.

Eventos
Premio Georges Wildenstein de arte.
Premio Daniel Wildenstein, carrera de caballos que se celebra en el Hipódromo de Longchamp de París.